Die Badminton-Junioreneuropameisterschaft 2022 fand vom 18. bis zum 27. August 2022 in Belgrad statt.

Medaillengewinner

Teamwettbewerb

Gruppenphase

Gruppe 1

Frankreich gegen Türkei

Schottland gegen Irland

Frankreich gegen Irland

Schottland gegen Türkei

Irland gegen Türkei

Frankreich gegen Schottland

Gruppe 2

Dänemark gegen Belgien

Finnland gegen Slowenien

Dänemark gegen Slowenien

Finnland gegen Belgien

Slowenien gegen Belgien

Dänemark gegen Finnland

Gruppe 3

Griechenland gegen Serbien

Deutschland gegen Portugal

Deutschland gegen Serbien

Griechenland gegen Portugal

Serbien gegen Portugal

Deutschland gegen Griechenland

Gruppe 4

Spanien gegen Italien

Niederlande gegen Israel

Spanien gegen Israel

Niederlande gegen Italien

Israel gegen Italien

Spanien gegen Niederlande

Gruppe 5

Tschechien gegen Estland

Lettland gegen Polen

Tschechien gegen Polen

Lettland gegen Estland

Polen gegen Estland

Tschechien gegen Lettland

Gruppe 6

Ukraine gegen Rumänien

Kroatien gegen Ungarn

Ukraine gegen Ungarn

Kroatien gegen Rumänien

Ungarn gegen Rumänien

Ukraine gegen Kroatien

Gruppe 7

Schweiz gegen Slowakei

Schweden gegen Österreich

Schweiz gegen Österreich

Schweden gegen Slowakei

Österreich gegen Slowakei

Schweiz gegen Schweden

Gruppe 8

England gegen Litauen

Norwegen gegen Bulgarien

England gegen Bulgarien

Norwegen gegen Litauen

Bulgarien gegen Litauen

England gegen Norwegen

Endrunde

Viertelfinale

Frankreich gegen Schweden

Spanien gegen Tschechien

Ukraine gegen Deutschland

England gegen Dänemark

Halbfinale

Frankreich gegen Spanien

Ukraine gegen Dänemark

Finale

Frankreich gegen Dänemark

Herreneinzel

Setzliste 
  Alex Lanier (champion, Sieger)
  Tauri Kilk (Viertelfinale)
  Paul Tournefier (Viertelfinale)
  Simon Baron-Vézilier (4. Runde)
  Sanjeevi Vasudevan (Viertelfinale)
  Luca Zhou (2. Runde)
  Karim Krehemeier (3. Runde)
  Charles Fouyn (Viertelfinale)
  Christian Faust Kjær (Halbfinale, Bronze)
  Alessandro Gozzini (4. Runde)
  Nicolas Franconville (3. Runde)
  Noah Haase (4. Runde)
  Kenneth Neumann (3. Runde)
  Kristof Toth (3. Runde)
  Ruben García (3. Runde)
  Lorrain Joliat (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
  Polina Buhrova / Yana Sobko
  Nikol Carulla / Lucía Rodríguez
  Malya Hoareau / Camille Pognante
  Selin Hübsch / Julia Meyer 
  Lisa Curtin / Estelle Van Leeuwen
  Lucie Amiguet / Vera Appenzeller 
  Lucie Krulová / Petra Maixnerová 
  Kirsten de Wit / Meerte Loos (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Einzelnachweise 

Junioreneuropameisterschaft 2022
Junioreneuropameisterschaft 2022
Junioreneuropameisterschaft 2022
Europameisterschaft 2022